El Torneig de Praga 2021, oficialment conegut com a Livesport Prague Open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La dotzena edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de juliol de 2021 al TK Sparta Praha de Praga, República Txeca.

La tennista local Barbora Krejčíková va guanyar el tercer títol individual de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial  
 
 

2021
WTA Tour 2021